

Astronomia
16641 Esteban – asteroide della fascia principale

Onomastica
Esteban – forma spagnola del nome proprio di persona italiano Stefano

Personaggi fittizi
Esteban Ramírez – personaggio di Zack e Cody al Grand Hotel

Persone
Claude Esteban – poeta, saggista, critico d'arte e traduttore francese
Julián Estéban – calciatore svizzero naturalizzato spagnolo
Silvia de Esteban – modella spagnola
Esteban Ocon – pilota di Formula 1 francese 
Esteban Gutiérrez – pilota di Formula 1 messicano

Pagine correlate
San Esteban